Златиборац може бити:

један од Златибораца
Златиборац – индустрија меса из Мачката
ФК Златиборац – фудбалски клуб са Златибора

Види још
Златибор (вишезначна одредница)